Бејблејд бурст: Уздизање (-{Beyblade Burst Rise}-), односно Бејблејд бурст: ГТ (ベイブレードバースト-{GT}-(ガチ), -{Beiburēdo Bāsuto Gachi}-) у Јапану, је оригинална нет анимација и наставак серије Бејблејд бурст: Турбо. Оригинално се емитовала у Јапану на званичним јутјуб каналима компанија Такара Томи и КороКоро од 5. априла 2019. до 27. марта 2020. године, са укупно 52 дванаестоминутне епизоде. 

У Србији, серија се у синхронизованом облику емитовала 2020. године на каналу Декси Ко, с тим да су епизоде спајане у по две, тако да је емитовано 26 „пуних“ епизода. Синхронизацију је радио студио Облакодер. 

Уводну шпицу јапанске верзије отпевао је Кеј Ивасаки (песма: -{Gatti'n'Roll!}-), док је енглеску отпевао Џонатан Јанг (песма: -{Rise Rise Beyblade Burst}-). Српска синхронизација користи преведену верзију енглеске шпице, и пева је Лука Матковић.

Бејблејд бурст: Уздизање је четврта од седам сезона у „Бурст саги“. Следи је Бејблејд бурст: Серџ.

Списак епизода

Извори 

Бејблејд сезоне
Аниме — спискови епизода серија
Сезоне телевизијских серија 2019.
Сезоне телевизијских серија 2020.